Zwei Linden steht für:

 Zwei Linden (Stromberg), Naturdenkmal im Hunsrück
 Naturdenkmal 2 Linden (Brilon-Scharfenberg), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturdenkmal 2 Solitär-Linden (Winterberg-Krauseholz), Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen 
 Varieté Zwei Linden, Görlitz, Sachsen

Siehe auch:
 Zweilinden